Giocondi, ovvero famiglia Del Giocondo
 Andrea Giocondi – atleta italiano

Pagine correlate 

Gioconda (disambigua)
Giocondo (disambigua)